Зачатовка — название населённых пунктов на Украине:

 Зачатовка — село в Волновахском районе Донецкой области.
 Зачатовка — посёлок в Волновахском районе Донецкой области.
 Зачатовка — посёлок в Шахтёрском районе Донецкой области.